Requiem steht für:

 Requiem, die Totenmesse der katholischen Kirche und Vertonungen der liturgischen Texte

klassische Musik:
 Requiem (Berlioz)
 Requiem (Bruckner)
 Requiem c-Moll (Cherubini)
 Requiem d-Moll (Cherubini)
 Requiem (Duruflé)
 Requiem (Dvořák)
 Requiem (Fauré)
 Requiem (Gilles)
 Requiem (Jenkins)
 Requiem (Kraus)
 Requiem (Mozart)
 Requiem (Paus)
 Requiem (Reger)
 Requiem (Rutter)
 Requiem (Saint-Saëns)
 Requiem (Ünlü)
 Requiem (Verdi), siehe auch Messa da Requiem 
 Requiem (Webber)

Popmusik:
 Requiem (Album) von Korn
 Requiem (Lied) von Alma

Lyrik:
 Requiem (Gedichtzyklus) von Bruno Frank

Filme:
 Requiem (2001), britischer Horrorfilm von 2001
 Requiem (2002), französischer Thriller von Hervé Renoh
 Requiem (Film), Film von Hans-Christian Schmid von 2006
 Lissabonner Requiem, deutscher Titel des Films Requiem von Alain Tanner aus dem Jahr 1998
 Tatort: Requiem, deutscher TV-Krimi
 Requiem (Fernsehserie), britische Thrillerserie mit Mystery-Elementen aus dem Jahr 2018

Außerdem:
 (2254) Requiem, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Requiem (Band), eine Death-Metal-Band aus der Schweiz
 Réquiem, der Originaltitel des Buchs Totengesang von David Lozano Garbala
 Requiem, Software zur Umgehung des FairPlay-Kopierschutzes (Ende 2012 eingestellt)

Weiteres:
 Ein deutsches Requiem (Brahms)
 Dresdner Requiem (Mauersberger)
 Messa da Requiem (Verdi)
 Rock Requiem (diverse Komponisten)
 In Requiem, Musikalbum von Paradise Lost
 Requiem for a Dream, ein US-Kinofilm
 Requiem für Django, spanischer Film
 REQUIEM-Projekt, Forschungsprojekt zu Papst- und Kardinalsgrabmälern

Siehe auch: